Sezona 2014/15 Slovenske hokejske lige je štiriindvajseta sezona slovenskega prvenstva v hokeju na ledu. Naslov slovenskega prvaka so prvič osvojili hokejisti HDD Sij-Acroni Jesenice, ki so v finalni seriji s 3:1 v zmagah premagali HDD Telemach Olimpija.

Redni del

|- align="center"
| HDD Telemach Olimpija   || 12 || 10|| 1 || 1 || 0 || 82 || 26 || +56|| 33
|- align="center"
| HDD Sij-Acroni Jesenice || 12 || 10|| 0 || 0 || 2 || 97 || 23 || +74|| 30
|- align="center"
| HK Triglav              || 12 || 7 || 0 || 0 || 5 || 46 || 37 || +9 || 21
|- align="center"
| HK Celje                || 12 || 6 || 1 || 1 || 4 || 55 || 48 || +7 || 21
|- align="center"
| HK MK Bled              || 12 || 4 || 0 || 0 || 8 || 37 || 78 || -41 || 12
|- align="center"
| HK Playboy Slavija      || 12 || 2 || 0 || 1 || 9 || 30 || 58 || -28 || 7
|- align="center"
| HDK Maribor             || 12 || 0 || 1 || 0 || 11|| 27 || 104|| -77 || 2
|}

Končnica
Igralo se je na dve zmagi do finala in na tri zmage v finalu.

Viri
 Uradni rezultati 

Slovenska hokejska liga
2014 v športu
2015 v športu
2014 v Sloveniji
2015 v Sloveniji